Ел Коатанте има више значења:

 Ел Коатанте (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коатанте (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику